Rutenfest oder Ruethenfest ist der Name mehrerer Schülerfeste im süddeutschen Raum:

Ruethenfest in Landsberg am Lech, Bayern
Rutenfest Ravensburg in Ravensburg, Baden-Württemberg
Rutenfest Bopfingen in Bopfingen, Baden-Württemberg